Сапардьель-де-ла-Каньяда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.

Занимает площадь 40 км². Население — 120 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del municipio
 Previsión meteorológica a 7 días para el municipio
 Página del Torreón de Serranos, de CastillosNet

Муниципалитеты Авилы